Die Saison 1976/77 war die zweite Spielzeit der österreichischen Schachstaatsliga.

Meister wurde mit deutlichem Vorsprung der SK VÖEST Linz. Der Titelverteidiger SK Austria Wien musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Aufgrund der Aufstockung von acht auf zehn Mannschaften waren mit dem SK Gemeinde Graz, dem SK Dornbirn und dem 1. SSK Mozart drei Vereine aufgestiegen. Diese bildeten am Saisonende das Tabellenende, wobei der 1. SSK Mozart mit 4,5 Punkte Rückstand auf den rettenden neunten Platz wieder absteigen musste.

Abschlusstabelle 

Anmerkungen:

Qualifikation zur Staatsliga 1977/78 

Der Linzer SV konnte sich für die folgende Saison qualifizieren. Austragungsort, Datum und Ergebnisse des Qualifikationsturniers sind ebenso nicht bekannt, wie die anderen teilnehmenden Vereine.

Weblinks 
 Archiv Staatsmeister des Österreichischen Schachbundes

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 1976
Schachveranstaltung 1977
Sportsaison 1976/77